Drzewo genealogiczne Plantagenetów – drzewo genealogiczne dynastii Andegawenów, panujących w Andegawenii (lata 1060 – 1129) i Król. Jerozolimskim (1131 – 1205) oraz jej bocznej linii, Plantagenetów panujących w Andegawenii (1129 – 1204) i w Anglii (1154 – 1485):

Plantageneci